Forges kan syfta på:
 Forges, Charente-Maritime
 Forges, Maine-et-Loire
 Forges, Seine-et-Marne
 Les Forges, Deux-Sèvres
 Les Forges, Morbihan
 Les Forges, Vosges